Ранчо Селис има више значења:

 Ранчо Селис (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Селис, Ранчо Мазора (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику